{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (75001) - || 1999 TX283 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75002) - || 1999 TM285 || 9 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75003) - || 1999 TO286 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75004) - || 1999 TQ291 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75005) - || 1999 TZ297 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75006) - || 1999 TX308 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75007) - || 1999 TU320 || 10 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75008) - || 1999 TE328 || 12 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75009) Peterveres || 1999 UC || 16 oktober 1999 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (75010) - || 1999 UP || 16 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75011) - || 1999 UQ1 || 17 oktober 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (75012) - || 1999 UO3 || 17 oktober 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75013) - || 1999 UJ4 || 29 oktober 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| (75014) - || 1999 UO4 || 31 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75015) - || 1999 UW4 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75016) - || 1999 UC5 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75017) - || 1999 UE5 || 29 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75018) - || 1999 UL5 || 29 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75019) - || 1999 UZ7 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75020) - || 1999 UM8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75021) - || 1999 UO8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75022) - || 1999 UP8 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75023) - || 1999 UH9 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75024) - || 1999 UA14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75025) - || 1999 UJ14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75026) - || 1999 UT14 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75027) - || 1999 UG17 || 29 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75028) - || 1999 US17 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75029) - || 1999 UR20 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75030) - || 1999 UQ23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75031) - || 1999 UX23 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75032) - || 1999 UT24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75033) - || 1999 UU24 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75034) - || 1999 UV25 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75035) - || 1999 UY25 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75036) - || 1999 UD26 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75037) - || 1999 UG28 || 30 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75038) - || 1999 UB31 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75039) - || 1999 UC32 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75040) - || 1999 UP33 || 31 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75041) - || 1999 UB38 || 17 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75042) - || 1999 UQ38 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75043) - || 1999 UE39 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75044) - || 1999 UG42 || 20 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75045) - || 1999 UK43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75046) - || 1999 UM43 || 28 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75047) - || 1999 UD44 || 29 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75048) - || 1999 UM46 || 31 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75049) - || 1999 UX46 || 29 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75050) - || 1999 UN47 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75051) - || 1999 UN48 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75052) - || 1999 UM50 || 30 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75053) - || 1999 UH54 || 22 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75054) - || 1999 UQ57 || 31 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (75055) - || 1999 VX2 || 4 november 1999 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (75056) - || 1999 VJ4 || 1 november 1999 || Catalina || CSS
|-
| (75057) - || 1999 VR4 || 7 november 1999 || Lime Creek || R. Linderholm
|-
| (75058) Hanau || 1999 VK5 || 6 november 1999 || Saji || Saji
|-
| (75059) - || 1999 VU5 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75060) - || 1999 VJ6 || 5 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75061) - || 1999 VK7 || 7 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75062) - || 1999 VZ7 || 8 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75063) Koestler || 1999 VO8 || 1 november 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (75064) - || 1999 VF10 || 9 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75065) - || 1999 VO10 || 9 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75066) - || 1999 VK11 || 10 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75067) - || 1999 VN12 || 11 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75068) - || 1999 VR13 || 2 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75069) - || 1999 VW17 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75070) - || 1999 VX17 || 2 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75071) - || 1999 VB19 || 11 november 1999 || Farpoint || G. Bell, G. Hug
|-
| (75072) Timerskine || 1999 VU19 || 14 november 1999 || Tooele || Hansen Planetarium
|-
| (75073) - || 1999 VK21 || 11 november 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (75074) - || 1999 VU21 || 12 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75075) - || 1999 VB22 || 13 november 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (75076) - || 1999 VE22 || 12 november 1999 || Farpoint || G. Hug, G. Bell
|-
| (75077) - || 1999 VP22 || 13 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75078) - || 1999 VG23 || 8 november 1999 || Mallorca || R. Pacheco, A. López
|-
| (75079) - || 1999 VN24 || 15 november 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (75080) - || 1999 VP24 || 12 november 1999 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (75081) - || 1999 VC25 || 13 november 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (75082) - || 1999 VF26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75083) - || 1999 VV26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75084) - || 1999 VX26 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75085) - || 1999 VC28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75086) - || 1999 VU28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75087) - || 1999 VY28 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75088) - || 1999 VV29 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75089) - || 1999 VY30 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75090) - || 1999 VP31 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75091) - || 1999 VL33 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75092) - || 1999 VG34 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75093) - || 1999 VA35 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75094) - || 1999 VD35 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75095) - || 1999 VT36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75096) - || 1999 VW36 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75097) - || 1999 VO37 || 3 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75098) - || 1999 VK38 || 10 november 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (75099) - || 1999 VA41 || 1 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (75100) - || 1999 VF43 || 4 november 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten